Yushan bezeichnet:

 Yushan (Berg) (玉山), der höchste Berg Taiwans
 Yushan-Nationalpark (玉山國家公園), Nationalpark auf Taiwan um den Berg
 Yushan (Ma’anshan) (雨山区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Ma’anshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Yushan (Shangrao) (玉山县), Kreis in der bezirksfreien Stadt Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yushan (Changshu) (虞山镇), Großgemeinde der Stadt Changshu in der chinesischen Provinz Anhui
 Yushan (Enyang) (玉山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Enyang der Stadt Bazhong der chinesischen Provinz Sichuan
 Yushan (Jian’ou) (玉山镇), Großgemeinde im Verwaltungsgebiet der Stadt Jian’ou in der chinesischen Provinz Fujian
 Yushan (Kunshan) (玉山镇), Großgemeinde im Verwaltungsgebiet der Stadt Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yushan (Lantian) (玉山镇), Großgemeinde im Kreis Lantian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yushan (Linshu) (玉山镇), Großgemeinde im Kreis Linshu in der chinesischen Provinz Shandong
 Yushan (Pan’an) (玉山镇), Großgemeinde im Kreis Pan’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Yushan (Suiping) (玉山镇), Großgemeinde im Kreis Suiping in der chinesischen Provinz Henan
 Yushan (Weng’an) (玉山镇), Großgemeinde im Kreis Weng’an in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yushan (Straßenviertel) (雨山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yushan der bezirksfreien Stadt Ma’anshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Yushan (Mingyue) (宇山村), Dorf in der Großgemeinde Mingyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 (185546) Yushan, Asteroid, benannt nach dem Berg in Taiwan 

Yushan ist der Familienname folgender Pesonen:

 Yushan Nijiati (* 1986), chinesischer Boxer